Фабрисио (Фаб) де Мело (; , Жуис-ди-Фора, Бразилия — , там же) — бразильский баскетболист.

Колледж 
Мелу отыграл два сезона за Сиракузский университет. В свой второй сезон Фаб в среднем набирал 7,8 очка, 5,8 подбора и 2,9 блокшота за игру и был назван оборонительным игроком года в конференции Биг Ист.

НБА 
Мело решил отказаться от последних двух сезонов в «Сиракьюс» и воспользовался правом выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2012. 28 июня 2012 года Фаб был выбран под 22-м номером на драфте НБА командой «Бостон Селтикс».

Смерть 
Мело скончался 11 февраля 2017 года в возрасте 26 лет. Он был найден мёртвым в своем доме в Жуис-ди-Фора; источники утверждают, что он отправился спать и был обнаружен без признаков жизни на следующее утро своей матерью.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на ESPN
 Профиль на сайте suathletics.com

Баскетболисты Бразилии
Игроки «Сиракьюс Орандж» (баскетбол)
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Техас Лэджендс»